Натуральне число 1235
 1235 рік до нашої ери
 1235 рік нашої ери